Der Ausdruck Dünnschaliger Kartoffelbovist wird für folgende Pilzarten verwendet:
 Leopardenfell-Kartoffelbovist (Scleroderma areolatum)
 Braunwarziger Kartoffelbovist (Scleroderma verrucosum)